Хмародери:

 Хмародери — те саме, що хмарочоси.
 «Хмародери» — український рок-гурт.